le patronyme Perret est un diminutif du prénom Pierre. Le toponyme vient du breton (« source du ruisseau »).

Culture et société 
Il existe plusieurs tours appelées Tour Perret :
 la tour Perret de Grenoble (Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes, France), construite par Auguste Perret en 1924 ;
 la tour Perret d'Amiens (Somme, région Hauts-de-France, France), conçue par Auguste Perret en 1942 et construite de 1949 à 1952.

Anthroponyme

Patronyme 

 Aimé Perret (1846-1927), peintre français ;
 Alexis Perret, acteur français ;
 Auguste Perret (1874-1954), architecte ;
 Bernard Perret (né en 1951), économiste français ;
 Catherine Perret (née en 1956), universitaire française ;
 Claude-François Perret (1747-1823), entrepreneur ;
 Claude Perret (1880-1960), entrepreneur, frère d'Auguste Perret ;
 Claude-Marie Perret (1847-1905), entrepreneur français ;
 Claude Marius Perret (1789-1860), industriel chimiste français du ; 
 Claude-Émile Perret de la Menue (1810-1889), architecte français ;
 Claude Romain Lauze de Perret (1747-1793), député des Bouches-du-Rhône ;
 Clément Perret (né en 1551), maître écrivain actif à Bruxelles ;
 Delphine Perret (née en 1960), autrice et illustratrice française de livres pour la jeunesse ;
 Déborah Perret (née en 1964), actrice, adaptatrice et directrice artistique française ;
 Edith Perret (1929-2019), actrice française ;
 Étienne Perret, homme de lettres flamand de la seconde moitié du  ;
 Frank Alvord Perret (1867-1943), ingénieur, inventeur et volcanologue américain ;
  ;
 Gilles Perret (né en 1968), documentariste et réalisateur français ;
 Gustave Perret (1876-1952), architecte, frère d'Auguste Perret ;
 Guy Perret (1876-1963), connu sous le nom de scène Guy Favières, acteur français ;
  ;
 Jacques Marie Perret (1815-1877), homme politique français ;
 Jean Perret dit Jean d'Yd (1880-1964), acteur français ;
 Jean-Jacques Perret (1730-1784), coutelier ;
 Jean-Louis Perret (1895-1960), traducteur suisse ;
 Jean-Luc Perret (né en 1925), herpétologiste suisse ;
 Jean-Matthieu Perret (1773-1822), militaire français ;
 Jordann Perret (né en 1994), joueur de hockey sur glace français ;
 Laure Perret (née en 1984), autrice-compositrice-interprète suisse ;
 Léonce Perret (1880-1935), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma ;
 Mai-Thu Perret (née en 1976), artiste suisse ;
 Michèle Perret (née en 1937), romancière et linguiste française ;
 Patrick Perret (né en 1953), coureur cycliste ;
 Paul Perret (1830-1904), journaliste, romancier, feuilletoniste et critique dramatique français ;
 Paul Perret (1880-1947), personnalité politique suisse ;
 Paul-André Perret, connu sous le nom d’André Paul (né en 1933), dessinateur de presse suisse ;
 Pedro Perret (1555-1625), graveur flamand actif en Espagne ;
  ;
 Primerose Perret (née en 1924), actrice française ;
 Zélim Perret (1823-1889), homme politique suisse.

Surnom 
 Perret est le nom de guerre de Robert Rossi (1913-1944).

Toponyme 
 Perret est une commune des Côtes-d'Armor (région Bretagne, France).

Homonymie de monument
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme suisse